Parafie pod wezwaniem św. Augustyna

 Parafia św. Augustyna w Warszawie
 Parafia św. Augustyna w Świętochłowicach

Zobacz też 
 kościół św. Augustyna

 
Augustyn, św.